Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Mariana Simionescu che ha battuto in finale Nerida Gregory 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Ivanna Madruga (quarti di finale)
 Mareen Louie (secondo turno)
 Assente
 Lindsay Morse (primo turno)

 Renáta Tomanová (secondo turno)
 Heidi Eisterlehner (quarti di finale)
 Duk-Hee Lee (secondo turno)
 Julie Harrington (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1980